Argolas - desporto olímpico
Brinco de argolas

Localidades

Argolas (Vila Velha)

Desambiguação